L'équipe de France de football en 2000 remporte l'Euro 2000. C'est la première fois qu'une équipe championne du monde parvient à enchaîner par un succès dans le championnat d'Europe. Plus offensifs et spectaculaires qu'en 1998, les Bleus décrochent le titre après une série de matches à suspense : penalty manqué par l'Espagne en fin de match, but en or contre le Portugal et retournement de situation inespéré contre l'Italie en finale.

Le  la France s'impose pour la première fois de son histoire en Écosse.

Les matches 

A : match amical. CE : match de l'Euro 2000

Les joueurs 

France
2000